Устьенский сельский совет (укр. Устянська сільська рада) — название сельских советов на Украине:

 Устьенский сельский совет — в Бершадском районе Винницкой области.
 Устьенский сельский совет — в Снятынском районе Ивано-Франковской области.
 Устьенский сельский совет — в Корецком районе Ровненской области.
 Устьенский сельский совет — в Борщёвском районе Тернопольской области.
 Устьенский сельский совет — в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.